Barbarastollen oder Barbara-Stollen steht für:
 Barbarastollen, den Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland bei Freiburg im Breisgau
 Barbara Stollen, ein Heilstollen in Dellach im Drautal in Kärnten
 Barbarastollen (Köln), ein Schaubergwerk der Universität zu Köln
 Barbara-Stollen, einen ehemaligen Bergwerksstollen und Massengrab bei Huda jama (Gemeinde Laško) in Slowenien
 Barbara-Stollen (Turracher Höhe), ein ehemaliges Zinnober-Bergwerk auf der Turracher Höhe